Ada Bruhn Hoffmeyer – archeologa e curatrice d'arte danese
 Andreas Bruhn – calciatore danese
 Erik Bruhn – danzatore, coreografo e attore danese